Csúcs Hódmezővásárhely településrésze
 csúcs a geometriában
 csúcsteljesítmény a sportban (világcsúcs, Európa-csúcs stb.)
 csúcs a gráfelméletben
 hegycsúcs